Szydłowo kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Šiluva, ort,

Polen 

 Szydłowo (kommunhuvudort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat mławski, lat 53,08, long 20,45), 
 Szydłowo (kommunhuvudort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat pilski, lat 53,16, long 16,61), 
 Szydłowo (ort), Storpolens vojvodskap, Powiat gnieźnieński, 
 Szydłowo (kommun i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat pilski, lat 53,20, long 16,61), 
 Szydłowo (kommun i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat mławski, lat 53,08, long 20,49), 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar